Rochette (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Rochette (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Rochette (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Rochette (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Rochette (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Rochette (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy